Weerdbrug (Utrecht)
 Weerdsprong (Venlo) brug over Venlose haven naar eiland De Weerd (Venlo)